Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Shahar Peer che ha battuto in finale Jelena Kostanić 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Vera Zvonarëva (primo turno)
 Shinobu Asagoe (primo turno)
 Catalina Castaño (quarti di finale)
 Shahar Peer (campionessa)

 Nuria Llagostera Vives (semifinali)
 Jie Zheng (primo turno)
 Aiko Nakamura (secondo turno)
 Mara Santangelo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2006